La Copa de Kazajistán es la máxima competición fútbolística por eliminatorias de Kazajistán. Es organizada por la Unión de Fútbol de Kazajistán y fue creada en 1992, aunque la copa de la RSS de Kazajistán se llevaba disputando desde 1936.

El equipo campeón obtiene la clasificación a la primera ronda de clasificación de la Liga Europea de la UEFA.

Historial

Campeonatos de la RSS de Kazajistán (1936-91) 

 1936 Dinamo Almaty
 1937 no se disputó
 1938 Dinamo Almaty
 1939 Dinamo Almaty
 1940 Dinamo Almaty
 1941-47 no se disputó
 1948 Dinamo Karagandy
 1949 Dinamo Shymkent
 1950 Dinamo Zhambyl
 1951 Dinamo Almaty
 1952 Stroitel' Oskemen
 1953 no se disputó
 1954 Dinamo Almaty
 1955 Metallurg Shymkent
 1956 no se disputó
 1957 Spartak Almaty
 1958 Stroitel' Pavlodar

 1959 Spartak Almaty
 1960 Avangard Petropavl
 1961 Torpedo Oskemen
 1962 Torpedo Oskemen
 1963 Torpedo Oskemen
 1964 Stroitel' Shevchenko
 1965 ADK Almaty
 1966 Altay Oskemen
 1967 Gornyak Zhezkazgan
 1968 Torpedo Tselinograd
 1969 Teplovoznik Zhambyl
 1970 Bulat Temirtau
 1971 Gornyak Nikol'skiy
 1972 Bulat Temirtau
 1973 Bulat Temirtau
 1974 Bulat Temirtau
 1975 Bulat Temirtau

 1976 Bulat Temirtau
 1977 Trud Shevchenko
 1978 Trud Shevchenko
 1979 Vostokmash Oskemen
 1980 Liteyshchik Karagandy
 1981 Alyuminshchik Pavlodar
 1982 no se disputó
 1983 Spartak Semey
 1984 Meliorator Shymkent
 1985 Meliorator Shymkent
 1986 Tselinnik Tselinograd
 1987 Meliorator Shymkent
 1988 Traktor Pavlodar
 1989 Ekibaztuzets
 1990 Montazhnik Turkestan
 1991 Aktyubinets Aktobe

Campeonatos desde la independencia

Títulos por club 

Notas:
 † Equipo desaparecido.

Véase también 
 Liga Premier de Kazajistán
 Supercopa de Kazajistán
 Selección de fútbol de Kazajistán
 Anexo:Estadios de fútbol de Kazajistán

Enlaces externos 
 Web de la federación
 Copa de Kazajistán en UEFA.com
 RSSSF

 
Deporte en Kazajistán
Fútbol en Kazajistán
Copas nacionales de fútbol